Heinz Reitbauer ist der Name folgender Personen:

* Heinz Reitbauer (Politiker) (1899–1960), deutscher Bankmanager und Politiker (FDP)
 Heinz Reitbauer (Koch) (* 1970), österreichischer Koch